Сезон 2013/14 Чешской экстралиги — 21-й чемпионат Чешской экстралиги. Чемпионом стал клуб «Злин», обыгравший в финале плей-офф «Комету» из Брно.

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 6 лучших команд сразу выходили в плей-офф. Команды, занявшие места с 7 по 10, в сериях до 3-х побед выявляли двух последних участников 1/4 финала. Начиная с 1/4 финала, серии игрались до 4-х побед. Чемпионом стал клуб «Злин», обыгравший в финале плей-офф «Комету» из Брно. Бронзовым призёром стала пражская «Спарта».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Предварительный раунд 
Пардубице — Славия Прага — 3:2 (3:0, 3:4, 4:2, 0:1, 6:4)

Витковице — Били Тигржи Либерец — 3:0 (2:0, 3:1, 6:2)

Четвертьфиналы 
Спарта Прага — Витковице — 4:1 (3:2, 0:1, 3:2 ОТ, 5:3, 2:1 Б)

Оцеларжи Тршинец — Пардубице — 4:1 (0:4, 5:1, 2:1 ОТ, 1:0, 6:3)

Пльзень — Комета Брно — 2:4 (1:4, 4:1, 2:1, 0:1, 2:3, 3:4 ОТ)

Злин — Маунтфилд Градец-Кралове — 4:2 (2:1 ОТ, 3:4, 4:3 ОТ, 1:5, 4:0, 2:1 ОТ)

Полуфиналы 
Спарта Прага — Комета Брно — 3:4 (2:5, 3:0, 2:3 ОТ, 5:3, 1:2 Б, 5:2, 4:5)

Оцеларжи Тршинец — Злин — 2:4 (4:0, 5:2, 0:2, 3:4, 3:4 ОТ, 1:5)

Финал 
Злин — Комета Брно — 4:1 (3:0, 3:0, 4:1, 1:3, 5:3)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 
1.Петр Тон (Спарта) — 35 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Либор Кашик, Любош Горчичка, Томаш Штурала

Защитники

Петр Заморски, Иржи Марушак, Радим Тесаржик, Далибор Ржезничек, Олдржих Котван, Патрик Урбанец, Мартин Матейичек, Олдржих Горак, Томаш Валента

Нападающие

Петр Чаянек, Петр Лешка, Ярослав Балаштик, Петр Холик, Ондржей Веселы, Марек Меленовски, Павел Кубиш, Филип Чех, Зденек Окал, Иржи Ондрачек, Антонин Гонейсек, Бедржих Келер, Павел Седлачек

Тренер — Ростислав Влах

Турнир за 11-14 места 

Команды, занявшие на 1-м этапе места с 11 по 14, играли между собой в 2-х круговом турнире. Очки, набранные на 1-м этапе, учитывались. Команды, занявшие 11 и 12 места, сохраняли право участия в Экстралиге в следующем сезоне.

Переходный турнир 
Команды, занявшие 13 и 14 места в Экстралиге, играли 4-х круговой турнир с двумя лучшими командами первой лиги. Первые две команды по итогам переходного турнира получали право играть в Экстралиге в следующем сезоне.

Ссылки 
 Статистика регулярного чемпионата 2013/14
 Статистика плей-офф 2013/14

Чешская экстралига
2013 год в хоккее
2014 год в хоккее